Санден — фамилия. Известные носители:
 Санден, Джед (род. 1970) — украинский независимый медиаиздатель американского происхождения.
 Санден, Мимми (род. 1995) — шведская певица.
 Санден, Молли (род. 1992) — шведская певица. Старшая сестра Фриды и Мимми Санден.